Pensum kan have flere betydninger:

 Pensum (arbejde) – brugt i slavetiden for eksempelvis en dags arbejde.
 Pensum (undervisning) – indholdet af en formel uddannelse, undervisnings- og lærestof der skal læses i en bestemt tidsperiode.

Ordbog